Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nuno Marques e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Omar Camporese e Dušan Vemić 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Nuno Marques /  Rogier Wassen (Campioni)
 Petr Pála /  David Škoch (quarti di finale)

 Marcus Hilpert /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Omar Camporese /  Dušan Vemić (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1998